Dreis ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Dreis, Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Dreis-Brück, Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Dreis-Tiefenbach, Stadtteil von Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Dreis (Arzfeld), Weiler der Ortsgemeinde Arzfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz

Dreis ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Christian Dreis (1806–1872), deutscher Lehrer, Geograph und Parlamentarier

Siehe auch:

 Drais
 Trais
 Treis